Buße oder büßen steht für:
 Buße (Religion), eine Umorientierung des Menschen
 Geldbuße (Verwaltungsrecht), rechtliche Sanktion wegen einer Verfehlung

Person:
 Wilhelm Buße (1878–1965), deutscher Politiker (NSDAP), Konteradmiral der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Michael Bußer (* 1960)
 Karl-Heinz Bußert (* 1955)
 Busse
 Buß
 Buse